Il Campionato bulgaro di scacchi () è un torneo che si disputa dal 1933 in Bulgaria per determinare il campione nazionale di scacchi. 

È organizzato dalla Federazione bulgara di scacchi (Българска федерация по шахмат). 

Dal 1951, oltre al campionato open (aperto a giocatori di entrambi i sessi, ma di fatto maschile), si svolge anche il campionato femminile. Negli ultimi anni alcuni dei più forti giocatori bulgari, tra cui Veselin Topalov nel campionato open e Antoaneta Stefanova nel femminile, non hanno partecipato al campionato nazionale.

Albo dei vincitori

| valign= "top" |
{| class="sortable wikitable"
|+ Campionato femminile
! # !! Anno !! Città !! Vincitrice
|-
|   1  || 1951 || || 
|-
|   2  || 1952 || || 
|-
|   3  || 1953 || || 
|-
|   4  || 1954 || || 
|-
|   5  || 1955 || || 
|-
|   6  || 1956 || || 
|-
|   7  || 1957 || || 
|-
|   8  || 1958 || || 
|-
|   9  || 1960 || || 
|-
| 10  || 1961 || || 
|-
| 11  || 1962 || || 
|-
| 12  || 1963 || || 
|-
| 13  || 1964 || || 
|-
| 14  || 1965 || || 
|-
| 15  || 1966 || || 
|-
| 16  || 1967 || || 
|-
| 17  || 1968 || || 
|-
| 18  || 1969 || || 
|-
| 19  || 1970 || || 
|-
| 20  || 1971 || || 
|-
| 21  || 1972 || || 
|-
| 22  || 1973 || || 
|-
| 23  || 1974 || || 
|-
| 24  || 1975 || || 
|-
| 25  || 1976 || || 
|-
| 26  || 1977 || || 
|-
| 27  || 1978 || ||    
|-
| 28  || 1979 || || 
|-
| 29  || 1980 || || 
|-
| 30  || 1981 || || 
|-
| 31  || 1982 || Sofia ||   
|-
| 32  || 1983 || || 
|-
| 33  || 1984 || ||   
|-
| 34  || 1985 || || 
|-
| 35  || 1986 || || 
|-
| 36  || 1987 || Sofia || 
|-
| 37  || 1988 || || 
|-
| 38  || 1989 || Sofia || 
|-
| 39  || 1990 || || 
|-
| 40  || 1991 || Bankya || 
|-
| 41  || 1992 || Pernik || 
|-
| 42  || 1993 || || 
|-
| 43  || 1994 || || 
|-
| 44  || 1995 || ||  
|-
| 45  || 1996 || || 
|-
| 46  || 1997 || || 
|-
| 47  || 1998 || || 
|-
| 48  || 1999 || || 
|-
| 49  || 2000 || || 
|-
| 50  || 2001 || Plovdiv || 
|-
| 51  || 2002 || Plovdiv || 
|-
| 52  || 2003 || Sofia || 
|-
| 53  || 2004 || Sofia || 
|-
| 54  || 2005 || Veliko Tărnovo || 
|-
| 55  || 2006 || Svilengrad || 
|-
| 56  || 2007 || Pernik || 
|-
| 57  || 2008 || Plovdiv || 
|-
| 58  || 2009 || Dupnica || 
|-
| 59  || 2010 || Dupnica || 
|-
| 60  || 2011 || Bankya || 
|-
| 61  || 2012 || Panagjurište || 
|-
| 62  || 2013 || Bankya || 
|-
| 63 || 2014 || Kozloduj     || 
|-
| 64 || 2015 || Pleven     || 
|-
| 65 || 2016 || Pleven     || 
|-
| 66 || 2017 || Pleven     || 
|-
| 67 || 2018||Chavdar  || 
|-
| 67 || 2019||Chavdar  || 
|-
| 68 || 2020||Sofia  || 
|}
|}

Galleria d'immagini

Collegamenti esterni
 Federazione della Bulgaria, sito ufficiale 

Bulgaria